YRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rankin Inlet (Nunavut) (Canada)